Toy Soldiers kan syfta på:
 Toy Soldiers (sång) – en popsång av Martika från 1988
 Toy Soldiers (film) – en amerikansk film från 1991
 Toy Soldiers (datorspel) – ett spel till Xbox 360 från 2010